James McIlroy
 James McIlroy (1879–1968) brit sebész
 James McIlroy (1976–) brit atléta, középtávfutó
 James McIlroy (1977–) angol gitáros
Jimmy McIlroy
 Jimmy McIlroy (1931–2018) északír labdarúgó